Klampfe (oberdeutsch, zu mittelhochdeutsch: klimpfen = „zusammendrücken“, „zusammenziehen“, „drücken“, „einengen“; mittelniederdeutsch zu: „Klammer“, „Haken“) steht für:

 Klampe, Vorrichtung zum Befestigen von Seilen in der Seefahrt
 Krampe (Verbindungselement), ein U-förmiges Metallteil
 umgangssprachlich für eine Akustikgitarre 

Siehe auch: